John Harsanyi, economista ungherese
 Tibor Harsanyi, compositore boemo, naturalizzato francese
 Zoltán Harsányi, calciatore ungherese